Gnowangerup kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gnowangerup (ort), Western Australia, 
 Gnowangerup (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar